Hersey peut faire référence à :

Patronyme 

 John Hersey (1914-1993), journaliste américain.
 Paul Hersey (1931-2012), économiste américain.

Prénom 
 Hersey Kyota, homme politique et diplomate paluan.
 Hersey Hawkins (né en 1966), joueur américain de basket-ball.

Toponyme 
 Maine, une localité du Maine située dans le comté d'Aroostook, États-Unis.

Autres 
 Nombre de Hersey, nombre sans dimension utilisé en tribologie.

Voir aussi